Ричард Фицалан (; 3 февраля 1267 — 9 марта 1302) — 8-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри.

Биография 
Сын Джона Фицалана, 7-го графа Арундел, лорда Клана и Освестри, и Изабель де Мортимер. В 1289 году Ричард стал первым в семье Фицалан, получившим от Парламента право именоваться титулом графа Арундел. В этом же году он был посвящён в рыцари королём Эдуардом I.

В 1288—1294 годах активно участвовал в уэльских войнах. Когда войска Мадога ап Лливелина осадили замок Кастелл-и-Бер в Уэльсе, именно Ричард Фицалан командовал английскими войсками, снявшими осаду замка. Он также участвовал в военных кампаниях в Гаскони в 1295—1297 годах и Шотландии в 1298—1300 годах.

Брак и дети 
Ричард Фицалан был женат на итальянке Алисе Салуццо, дочери Томаса I, маркиза Салуццо. От этого брака у него были дети:
 Элеонора Фицалан (ок. 1277—1328), супруга Генри де Перси, 1-го лорда Перси;
 Эдмунд Фицалан (1285—1326), 9-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри;
 Алиса Фицалан (1289 — ?), супруга лорда Стефана де Сегрейв;
 Маргарет Фицалан, супруга Уильяма де Ботилера.

Родословная

Ссылки 
 Генеалогия дома Арундел на сайте Мирослава Марека 
 Фонд средневековой генеалогии 
 Сайт The Peerage.com. 

Ричард
8